Арета може да се односи на:

 Арета (мученик)
 Арета (митологија), персонификација врлине
 Арета (облик рељефа)